Михаил Григорьевич Михайлов (, Куровицы, Санкт-Петербургская губерния — не ранее 1965, там же) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1908 году в деревне Куровицы (ныне — в  Ленинградской области). Окончив 4 класса сельской школы, работал в хозяйстве отца.

В 1930—1932 годы служил в эскадроне связи кавалерийской бригады. После демобилизации работал в колхозе.

В 1939—1940 годы участвовал в советско-финской войне. С июня 1941 года — в боях Великой Отечественной войны: служил в 409-й отдельной роте связи (штаб Ленинградского фронта), в 8-м отдельном полку правительственной связи (2-й Украинский фронт). Демобилизован в ноябре 1945 года.

Заведовал клубом в Куровицах; член ВКП(б) с 1947 года. С 1948 года — звеньевой полеводческого звена в колхозе имени Кирова Гатчинского района Ленинградской области; за получение высоких урожаев ржи удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1954 году по состоянию здоровья вышел на пенсию; до 1965 года работал лесником в колхозе имени «Память Ильича».

Депутат (от Ленинградской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 3-го созыва (1950—1954).

Умер в деревне Куровицы.

Примечания

Ссылки 
 

Связисты Великой Отечественной войны
Аграрии и механизаторы
Члены КПСС
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Умершие в XX веке
Похороненные в Гатчинском районе